Miasto na Ukrainie
 Mykołajiwka – obwód doniecki

Osiedla typu miejskiego na Ukrainie
 Mykołajiwka – Republika Autonomiczna Krymu
 Mykołajiwka – obwód dniepropietrowski, rejon petrykiwski
 Mykołajiwka – obwód dniepropietrowski, rejon szyrokiwski
 Mykołajiwka – obwód doniecki, charcyska rada miejska
 Mykołajiwka – obwód doniecki, rejon telmanowski
 Mykołajiwka – obwód odeski, rejon mykołajiwski
 Mykołajiwka – obwód sumski, rejon białopolski

Wsie na Ukrainie
 Mykołajiwka – obwód odeski, rejon owidiopolski
 Mykołajiwka – obwód rówieński, rejon młynowski